Годао 206 ( G206, 206国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Яньтай (провинция Шаньдун) и заканчивается в городском округе Шаньтоу (провинция Гуандун).

Дорога проходит через провинции Шаньдун, Цзянсу, Аньхой, Цзянси и Гуандун.

Общая протяжённость дороги составляет 2375 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая